

Divers 
 FIAC acronyme de : Foire internationale d'art contemporain

Localité 
 Fiac, commune française, située dans le département du Tarn